Дави́д Цискаришви́ли (; 5 февраля 1992, Тбилиси) — грузинский футболист, полузащитник.

Карьера 
В начале 2011 года Давид Цискаришвили присоединился к латвийскому футбольному клубу «Гулбене», в рядах которого 8 мая того же года он дебютировал в Высшей лиге Латвии.

В январе 2012 года было объявлено, что английская «Астон Вилла» попытается заключить контракт с Давидом Цискаришвили.

В июле 2012 года, во время летнего трансферного периода, Давид Цискаришвили был вновь заявлен за «Гулбене». Потом играл за «Сабуртало», вышедший в 2015 году в Эровнули лигу.

Примечания

Ссылки 

 
 

Футболисты Грузии
Игроки ФК «Гулбене»
Игроки ФК «Сабуртало»